Bracciolini ist der Name von

 Francesco Bracciolini (1566–1646) – italienischer Dichter
 Poggio Bracciolini (1380–1459) – Humanist der italienischen Renaissance